Lymphocystidium är ett släkte av svampar. Lymphocystidium ingår i riket svampar.

Källor

Svampar
Lymphocystidium